

Persone 
 Danny Williams (1924-2019) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Danny Williams (1942-2005) – cantante sudafricano naturalizzato britannico
 Danny Williams (1949) – politico canadese
 Danny Williams (1973) – rugbista australiano
 Danny Williams (1973) – pugile britannico
 Danny Williams (1979) – calciatore gallese
 Danny Williams (1981) – calciatore inglese
 Danny Williams (1986) – rugbista australiano
 Danny Williams (1986) – rugbista inglese
 Danny Williams (1988) – calciatore inglese
 Danny Williams (1989) – judoka britannico
 Daniel "Danny" Williams (1989) – calciatore tedesco naturalizzato statunitense
 Danny Williams (1994) – pugile inglese 
 Danny Williams (...) – politico statunitense
 Danny C. Williams Sr. (...) – avvocato statunitense

Personaggi immaginari 
 Danny "Danno" Williams – personaggio della serie televisiva Hawaii Squadra Cinque Zero
 Danny Williams – personaggio della serie animata Vola mio mini pony
 Danny Williams – personaggio della serie di videogiochi FIFA